Települések listái országok szerint